FCC est l'acronyme de plusieurs organisations et techniques, notamment :

Sciences 
 Faces centered cubic (en français, cubique à faces centrées), une catégorie de réseau cristallin 
 Fluid catalytic cracking (en français, craquage catalytique), un des processus du raffinage du pétrole 
 Futur collisionneur circulaire, un accélérateur de particules qui succédera au Grand collisionneur de hadrons (LHC)
 Fully Cellular Containership, un type de porte-conteneurs

Entreprises 
Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), leader espagnol de la construction et des services urbains

Organisations 
 Front commun pour le Congo, un groupe parlementaire en république démocratique du Congo
 Forum civil pour le changement, une alliance d'associations algériennes créée en 2019 pendant le Hirak 
 Federal Communications Commission, un organisme américain qui certifie et valide tous les périphériques qui émettent des ondes électromagnétiques destinés à la vente aux États-Unis et régule le contenu des émissions diffusées aux États-Unis 
 Ferrocariles Centrales del Peru, la compagnie des chemins de fer du centre du Pérou

Finances 
 Fonds commun de créances, un type d'instrument financier
 Fichier central des chèques, un fichier de la Banque de France qui centralise les incidents de paiement sur chèque